Родио́ново-Несвета́йская — слобода в Ростовской области.

Административный центр Родионово-Несветайского района и Родионово-Несветайского сельского поселения.

История 
В конце первой половины XVIII века, с образованием Миусского округа, местность района начали заселять донские казаки. Дошла очередь и до земель, где ныне расположен районный центр.

В 1802 году войсковая канцелярия разрешила подполковнику Марку Родионову занять участок земли под поселение. Так был основан поселок Родионов. Поскольку он стоял на реке Большой Несветай, его стали именовать Родионово-Несветайский. Преобразован затем в нынешнюю слободу Родионово-Несветайскую, ставшую центром Родионово-Несветайского района.

География 
Слобода Родионово-Несветайская расположена в 42 км от Ростова-на-Дону и в 30 км от Новошахтинска. Райцентр на две части разделяет не только река Большой Несветай, но и оживленная автотрасса «Ростов-Новошахтинск».

Население 

￼На 2020 год население в слободе составляло около 18 945 человек.

Достопримечательности 
 Храм святителя Николая.

Примечания

Ссылки 
 Родионово-Несветайское сельское поселение — официальный сайт Администрации муниципального образования
 Родионово-Несветайской школа № 7
 Родионово-Несветайская (слобода)

Населённые пункты Родионово-Несветайского района
Районные центры Ростовской области